Дмитрий Игоревич Казаков (род. 6 октября 1951 года, Москва) — советский и российский , специалист в области квантовой теории поля и физики элементарных частиц, член-корреспондент РАН (2016).

Биография 

Родился 6 октября 1951 года в Москве.

В 1974 году окончил физический факультет МГУ.

После окончания МГУ работает в ОИЯИ, где с 1988 по 2003 годы занимал должность заместителя директора Лаборатории теоретической физики имени Н. Н. Боголюбова, в настоящее время — главный научный сотрудник.

В 1977 году защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Вопросы перенормировок в теориях с динамической симметрией».

В 1988 году защитил докторскую диссертацию, тема: «Конечные суперсимметричные модели квантовой теории поля».

С 2005 года — профессор, а с 2012 года — заведующий кафедрой «Фундаментальные и прикладные проблемы физики микромира» МФТИ.

В период с 1999 по 2014 годы — заведующий лабораторий фундаментальных взаимодействий ИТЭФ.

В 2016 году избран членом-корреспондентом РАН.

С 2017 года — директор ЛТФ ОИЯИ.

Научная деятельность 

Специалист в области квантовой теории поля и физики элементарных частиц.

Основные научные результаты:
 развитие эффективного метода для многопетлевых вычислений фейнмановских диаграмм — метода уникальностей и рекордные вычисления в различных моделях квантовой теории поля;
 вычисление критических индексов и развитие метода суммирования асимптотических рядов;
 решение проблемы аксиальной аномалии в суперсимметричных калибровочных теориях;
 открытие широкого класса суперсимметричных теорий без ультрафиолетовых расходимостей;
 построение метода перенормировок в теориях со спонтанным нарушением суперсимметрии;
 предсказание массового спектра суперпартнёров и хиггсовских бозонов в суперсимметричной Стандартной Модели и предложение возможности их экспериментального обнаружения;
 определение профиля плотности тёмной материи в нашей галактике.

Награды 
 Премия ОИЯИ по теоретической физике (1980, 2004)

Примечания

Ссылки 
 
 

Сотрудники Объединённого института ядерных исследований
Сотрудники Института теоретической и экспериментальной физики
Преподаватели Московского физико-технического института
Физики-теоретики России
Физики-теоретики СССР